Бисјер може да се односи на:

 Бисјер (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Бисјер (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Бисјер (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Бисјер (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Бисјер (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Бисјер (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Бисјер (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Бисјер (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Бисјер (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом
 Бисјер (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Бисјер (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бисјер"